In Germania:
Wurmlingen – un comune del circondario di Tuttlingen nel Baden-Württemberg
Wurmlingen – un quartiere della città di Rottenburg am Neckar nel circondario di Tubinga nel Baden-Württemberg